Die Qualifikationsspiele für die Fußball-Europameisterschaft 2004 fanden vom 7. September 2002 bis zum 19. November 2003 statt.

50 von 52 Mitgliedsländern der UEFA spielten unter sich die 15 Startplätze für die EM 2004 aus. Kasachstan nahm als jüngstes Mitgliedsland der UEFA nicht an der Qualifikation teil. Portugal war als Gastgeberland gesetzt und vervollständigte das Feld der 16 Endrundenteilnehmer.

Qualifikationsmodus 
Die Qualifikation beinhaltete 210 Spiele, wovon 200 Spiele im Gruppenmodus ausgetragen wurden. Die 50 Mannschaften wurden bei der Auslosung der Qualifikationsgruppen am 25. Januar 2002 in Porto jeweils einer von 10 Gruppen zugelost. In jeder Gruppe mit jeweils fünf Mannschaften wurden 20 Spiele ausgetragen, so dass jede Mannschaft gegen alle ihre Gruppengegner jeweils ein Hin- und ein Rückspiel bestritt (insgesamt also acht Spiele).

Direkt für die Endrunde qualifizierten sich die zehn Gruppenersten der Gruppenspiele. Die restlichen fünf Startplätze spielten die zehn Gruppenzweiten in zuvor ausgelosten Relegationsspielen unter sich aus.

Bei Punktgleichheit zwischen zwei Mannschaften nach den Gruppenspielen besagte das Reglement, dass sich die Mannschaft qualifiziert, die den direkten Vergleich für sich entschied. Wenn nach diesem Vergleich keine bessere Mannschaft ermittelt werden konnte, zählte die Tordifferenz und danach die Zahl der Auswärtstore aus den direkt gegeneinander geführten Begegnungen. Falls nach diesen Vergleichen immer noch keine bessere Mannschaft ermittelt werden konnte, sollten daraufhin alle Ergebnisse der Gruppenspiele (Vergleich der Tordifferenz, Anzahl der erzielten Treffer, Auswärtstore) herangezogen werden, und wenn danach immer noch Gleichheit bestehen sollte, die Fair-Play-Wertung entscheiden. Als letzte Variante hätte ein Losentscheid stattfinden müssen.

Qualifikationsgruppen nach Auslosung

Gruppe 1 
Abschlusstabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe 2 
Abschlusstabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe 3 
Abschlusstabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe 4 
Abschlusstabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe 5 
Abschlusstabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe 6 
Abschlusstabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe 7 
Abschlusstabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe 8 
Abschlusstabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe 9 
Abschlusstabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe 10 
Abschlusstabelle

|}

Spielergebnisse

Relegationsspiele 
Die Hinspiele wurden am 15. November ausgetragen, die Rückspiele folgten am 19. November 2003.

|}

Beste Torschützen 
Nachfolgend sind die besten Torschützen der EM-Qualifikation aufgeführt. Die Sortierung erfolgt nach Anzahl ihrer Treffer bzw. bei gleicher Toranzahl alphabetisch.

Weblinks 
 Alle Qualifikationsspiele im Überblick, www.rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Qualifikation 2004
2004
Fußballveranstaltung 2002
Fußballveranstaltung 2003